Unie van Redding- en Sleepdienst
URS (motorfiets)
User Requirement Specifications